Rensburg bzw. van Rensburg ist der Familienname folgender Personen:

 Christo van Rensburg (* 1962), südafrikanischer Tennisspieler
 Dinky Van Rensburg (* 1968), südafrikanische Tennisspielerin
 Francois van Rensburg (* 1974), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Jacqueline Daane-van Rensburg (* 1937), südafrikanische Anti-Apartheidsaktivistin
 Jacques Janse van Rensburg (* 1987), südafrikanischer Radrennfahrer
 Kobie van Rensburg (* 1969), südafrikanischer Opernsänger (Tenor)
 Patrick van Rensburg (1931–2017), südafrikanischer Erziehungswissenschaftler
 Phil-Mar van Rensburg (* 1989), südafrikanischer Speerwerfer
 Reinardt Janse van Rensburg (* 1989), südafrikanischer Radrennfahrer 
 Siener van Rensburg (1864–1926), burischer Prophet
 Theo van Rensburg (* 1967), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:

 Janse van Rensburg
 Rendsburg